Evinrude est le nom de diverses entités :
 Evinrude, nom de la libellule dans les dessins animés Les Aventures de Bernard et Bianca faisant référence à une marque de moteurs pour bateaux américaine.
  (1877-1934), inventeur américain d’origine norvégienne (° )
 Evinrude Outboard Motors : une société américaine